

Селище міського типу:
 Дубове — Закарпатська область, Тячівський район
 Дубове — Луганська область, Довжанський район
Селище:
 Дубове — Донецька область, Горлівський район, Шахтарська міська рада
Села:
 Дубове — Волинська область, Ковельський район
 Дубове — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Дубове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Дубове — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Дубове — Дніпропетровська область, Павлоградський район 
 Дубове — Запорізька область, Пологівський район
 Дубове — Київська область, Броварський район
 Дубове — Луганська область, Щастинський район
 Дубове — Одеська область, Подільський район
 Дубове — Полтавська область, Лубенський район
 Дубове — Харківська область, Лозівський район
 Дубове — Чернівецька область, Чернівецький район

 Дубове — колишнє село, Вінницька область, Калинівський район (зняте з обліку)
 Дубове — колишня назва села Барвінкового (до 1968 року) Погребищенського району Вінницької області

Залізниця:
 Дубове — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці

Інше:
 Дубове — мікрорайон міста Хмельницький
 Дубове — пункт пропуску через державний кордон України з Молдовою
 Дубове — заповідне урочище, Івано-Франківська область

Села:
 Дубове — Берестейська область, Кам'янецький район, Вовчинська сільська рада
 Дубове () — Мінська область, Вілейський район, Хотеньчицька сільська рада
 Дубове () — Мінська область, Крупський район, Денисовицька сільська рада
 Дубове — Мінська область, Пуховицький район, Шацька сільська рада

Дубове (; ) — село, Придністров'я, Дубоссарський район

Дубове () — селище, Бєлгородська область, Бєлгородський район
 Дубове () — село, Сахалінська область, Южно-Курильський міський округ

Дубове — село, громада округу Турчянське Тепліце, Жилінський край
 Горне Дубове — село, громада округу Трнава, Трнавський край
 Долне Дубове — село, громада округу Трнава, Трнавський край

Див. також 
 Новодубове
 Стародубове